Le  Championnat du monde A de rink hockey masculin s'est déroulé en 1984 à Novara, en Italie. Il s'agit de la première édition des championnats du monde du nouveau système de groupes mondiaux (A et B).

L'Argentine remporte à cette occasion sa deuxième couronne mondiale.

Participants 
Dix sélections nationales prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Liens externes 
 

1984
Rink hockey
Rink hockey 1984
Sport au Piémont
Sport en Italie en 1984
Sport en septembre 1984